Division III i fotboll 1977 var 1977 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1978. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Sveland

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Södra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Omgång 3 spelades på neutral plan: IFK Västerås - Gammelstads IF i Härnösand och Kramfors-Alliansen och Ope IF i Iggesund.
IFK Västerås och Kramfors-Alliansen uppflyttas till division II 1978.

Grupp 2

N1: Matchen mellan Motala AIF och IK Brage spelades inte enär den saknade betydelse för uppflyttningen.
Omgång 3 spelades på neutral plan: Degerfors IF - BK Häcken i Uddevalla.
IK Brage och BK Häcken uppflyttas till division II 1978.

Grupp 3

Omgång 3 spelades på neutral plan: Myresjö IF - IFK Kristianstad i Växjö och Trelleborgs FF och Hovås IF i Falkenberg.
IFK Kristianstad och Trelleborgs FF uppflyttas till division II 1978.

Källor
Tabeller säsongen 1977

Fotboll i Sverige 1977
1977
Fotbollssäsongen 1977